Albert de Rességuier, (1816-1876), fut un homme politique français.
 Jules de Rességuier, (1788-1862), est un poète français du .
 La famille de Rességuier est une famille noble française subsistante.

Patronyme français